Togni puede hacer referencia a:

Edgardo Togni, productor y director de cine argentino.
Camillo Togni, compositor italiano.
Gianni Togni, cantautor italiano.
Raul Togni Neto, baloncestista brasileño.
Rômulo Eugênio Togni, futbolista brasileño.